Maglor je imaginarni lik iz romana „Silmarilion“ Dž. R. R. Tolkina. On je bio sin Feanora. Bio moćan pjevač, ubrojan u bardove divnog glasa. Zajedno sa ocem i braćom zakleo se da će goniti Melkora do kraja svijeta zbog njegove krađe dragulja Silmarila. Bio je jedan od vođa Noldora na putovanju iz Neumirućih zemalja u Srednju zemlju. Tamo je osnovao svoje kraljevstvo u Istočnom Belerijandu. Ono je preživjelo poraz u Bici iznenadnog plamena. Međutim, uništeno je posle Bitke nebrojenih suza, koju je Maglor ipak preživio. Potom je sa svojom braćom učestvovao u dva Rodoubijanja: razaranju Dorijata i razaranja Vilin-naselja u Sirionu. Na tim teritorijama se nalazio Silmaril njihovog oca koji su pokušavali da povrate. Nakon Rata Bijesnih, od njegove braće preživjeli su samo on i Maidros. Oni su, vezani Zakletvom, ukrali dva Silmarila koji su Valari oteli od Morgota. Međutim, Silmarili su ih pekli ogromnim bolom. Maidros se bacio u vulkan, a Maglor je bacio svoj Silmaril u more. Nastavio je da luta pored talasa, pjevajući sa bolom i kajanjem.

Силмарилион
Вилењаци Средње земље

fr:Fils de Fëanor#Maglor
pl:Lista Calaquendich#Maglor